Каргопольское городское поселе́ние или муниципа́льное образова́ние «Каргопольское» — упразднённое в 2020 году муниципальное образование со статусом городского поселения в Каргопольском муниципальном районе Архангельской области.

Соответствует административно-территориальной единице в Каргопольском районе — город районного значения Каргополь.

Административный центр находился в городе Каргополь.

География 
Каргопольское городское поселение находилось в центре Каргопольского района Архангельской области, к северу от озера Лача. Граничит с Павловским сельским поселением.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2004 году.

Население

Состав поселения 
В состав поселения входят:
 Зажигино
 Каргополь

См. также 
 Список населённых пунктов Каргопольского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области

Примечания

Ссылки 
 Каргопольский район: Подчинённые пункты (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах)

Карты 
 Топографическая карта P-37-89,90. Каргополь

Упразднённые городские поселения Архангельской области
Муниципальные образования Каргопольского района
Городские поселения, упразднённые в 2020 году